ЦРБ — аббревиатура, может означать:

 ЦРБ (Центральная районная больница) — медицинские учреждения в России и СССР, обслуживающие население муниципальных районов (в СССР — административно-территориальных районов) и расположенные, как правило, в административных центрах этих районов.
 ЦРБ — название района в городе Всеволожск (Россия). Район назван из-за находящейся в нём центральной районной больницы Всеволожского района.
 ЦРБ — Департамент безопасности движения ОАО «РЖД» (телеграфный код — ЦРБ) осуществляет общее руководство деятельностью аппаратов по безопасности движения железных дорог и отделений. Организует контроль за соблюдением правил технической эксплуатации железных дорог и требований инструкций, касающихся решаемых департаментом задач.
 C-реактивный белок

Примечания